Le sigle TSD peut signifier :
 télésiège débrayable, une version du télésiège ;
  ;
 Thread-Specific Data, un terme d'informatique.
 Tineretul Social Democrat, une organisation de jeunesse roumaine liée au Parti social-démocrate.